Александр Александрович Давыдов (род. 2 декабря 1983 года) — российский актёр театра и кино. Известен по разноплановым ролям в кинематографе; особой любовью зрителей пользуются мелодрамы с его участием. Среди более 55 работ в кино наибольшую известность принесли мини-сериалы «Птица в клетке», «Баллада о бомбере» и сериал «Маруся».

Биография 
Родился в Москве 2 декабря 1983 года. К решению выбрать творческую профессию пришел не сразу: на втором курсе автомеханического института понял, что это не его призвание, и стал готовиться к поступлению в театральный. Александр поступил одновременно в три театральных вуза: ВГИК, Щукинское училище и Школу-студию МХАТ, которую и выбрал для дальнейшего обучения. Окончил Школу-студию МХАТ в 2007 году (курс Романа Козака, Дмитрия Брусникина). В 2007—2010 гг. — актёр театра им. Вл. Маяковского. В 2010 г. снялся в фильме режиссёра Геннадия Полоки "Око за око"; фильм получил 10 призов, среди которых - Приз кинофестиваля актеров кино «Созвездие» режиссеру Г. Полоке «За создание лучшего актерского ансамбля». С 2010 по 2015 г. актёр снялся в 22 проектах, в 12 из которых сыграл главные роли. Фильм  «Баллада о бомбере», в котором А. Давыдов сыграл одну из главных ролей, был номинирован как лучший мини-сериал дважды и получил несколько наград. В 2015 г. актёр возвращается на театральную сцену в спектакле «Моя бедная крыша»(Московский театр эстрады), но затем вновь делает выбор в пользу кинематографа. Только на канале Россия-1 было показано более десяти фильмов с участием А. Давыдова. Помимо ролей в художественных фильмах, актёр сыграл Сергея Прокофьева в молодые годы в документальной драме «Прокофьев наш» (Первый канал (Россия)). Новыми театральными работами стали роли в спектаклях «Любовь и прочее вранье», «Зигзаг удачи» и «Трое в океане» (в составе, с 2019 г. и 2021 г.).

Актёр принимает участие в мероприятиях Российского фонда культуры: из проведенных — Литературном фестивале «На родине П. И. Чайковского»; Литературном проекте «Дни детской и юношеской книги Российской Федерации в Республике Беларусь»; Всероссийском фестивале "Нам школа в жизнь открыла дверь".

Фильмография 

 2006 — «Счастье по рецепту» — телеведущий программы «Звёздный путь»
 2007 — «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — 2» — Дмитрий Клименко
 2007 — «Марш Турецкого» (4 сезон, фильм 5) — копирайтер
 2007 — «Путейцы» («Аксельбанты», 12 серия) — Саша Сомов
 2007 — «Час Волкова» («Китайский след», 27 серия) — Александр Ковалев
 2008 — «Дети белой богини» — Андрей
 2008 — «Общая терапия» («Чудесное воскресенье», 10 серия) — фотограф-папарацци
 2008 — «Час Волкова −2» («Дети войны» (3 серия) — Генрих (1945), «Тени прошлого» (17 серия)) — Гриша
 2008—2009 — «Морской патруль-2» — Рубин
 2009 — «Операция „Праведник“» — чёрт
 2009 — «Петля» — Роман Федоров
 2009 — «Правосудие волков» — Гена Оноприенко
 2009 — «Ранетки» — Артур
 2010 — «Наши соседи» — Олег
 2010 — «Око за око (фильм, 2010)» — Николай Глинский
 2010 — «Такая обычная жизнь» — Егор Агеев - главная роль
 2010—2011 — «Маруся» (все сезоны) — Владимир Береговой — главная роль
 2011 — «Баллада о бомбере» — Георгий Линько - главная роль
 2011 — «Лето индиго» — Митя - главная роль
 2011 — «Утомленные солнцем 2: Цитадель» — штрафник
 2011 — «Чокнутая» — Алексей Жирнов
 2011 — «Ярость» — Дюха — главная роль
 2012 — «Страна 03» — Слава Ермолин - главная роль
 2012—2013 — «Анечка» — Дергач
 2013 — «Этаж» — Вадим - главная роль
 2013 — «Людмила» — Вячеслав Самусев-младший
 2013 — «Напрасная жертва» — Евгений Журавлёв — главная роль
 2013 — «Поцелуй» — Саша
 2013 — «Птица в клетке» — Егор Смолов — главная роль
 2013 — «Тайны института благородных девиц» — Савка
 2013—2014 — «Сашка» — Андрей Марчук — главная роль
 2014 — «Отмена всех ограничений» — Глеб Крапивин
 2014 — «Преступление в фокусе» — Алекс Басс — главная роль
 2015 — «Аргентина» — Гарик
 2015 — «Бессмертник» — Олег Горский - главная роль
 2016 — «Певица» — Феликс
 2016 — «Прокофьев наш» — Сергей Прокофьев - главная роль
 2016 — «Фото на недобрую память» — Игорь Богданов - главная роль
 2016—2017 — «Райское место» — Сергей
 2017 — «Вера» — Алексей — главная роль
 2017 — «Двигатель внутреннего сгорания» — Виталий Бурмистров
 2017 — «Жены на тропе войны» — Миша — главная роль
 2017 — «Праздник разбитых сердец» — Глеб Коршунов
 2018 — «Клуб обманутых жен» — Влад
 2018 — «Мишель» — Кирилл Кульчицкий — главная роль
 2018 — «Родительское право» — Станислав Юдин — главная роль
 2018 — «Сиделка» — Владимир Шубин — главная роль. Премьера фильма состоялась 23 апреля 2018 г. на ТРК «Украина» и 14 мая 2018 г. на канале «Россия-1»
 2019 — «Зелёный фургон. Совсем другая история» — Корчинский
 2019 — «От любви до ненависти» — Дмитрий — главная роль
 2019 — «Ты только верь» — Дмитрий Соколовский — главная роль
 2020 — «Елена Прекрасная» — Эдуард Громов — главная роль
 2020 — «Мятеж» — Нахимсон 
 2021 — «С кем поведёшься» — Николай Седых — главная роль
 2021 — «Аквамарин» — Антон 
 2021 — «Авантюра на двоих» — Дмитрий Папанин 
 2021 — «Фемида видит» — Степан Постников — главная роль
 2021 — «Тайна Лилит» — Богдан Хромов

Театральные работы 
Театр им. Вл. Маяковского

 Артемон — «Золотой ключик»
 Серый волк — «Приключения Красной Шапочки»
 Рой — «Развод по-мужски»
 «Карамазовы»
 «Мертвые души»

МХТ им. Чехова

 «Кармен. Этюды», хореографический спектакль Аллы Сигаловой (2007—2009)

Театр Эстрады

 Айвери Саттон — «Моя бедная крыша», по пьесе Майкла Мак Кивера «37 открыток» (2015—2017, реж. И.Афанасьев)

Антреприза

 «Любовь и прочее вранье» (в составе)
«Зигзаг удачи» (в составе)
«Трое в океане» (в составе)

Интервью 
 "Звезды сериала «Маруся» выпили кофе с финалистами викторины «Комсомолки»
 «Разденусь только в хорошем эротическом фильме»
 «Я люблю работать с талантливыми людьми»
 «Феликс точно не стал бы моим другом»
 «Александр Давыдов щекочет себе нервишки»
«Хотел бы попробовать себя в режиссуре»

Примечания

Ссылки 
 Александр Давыдов
 Александр Давыдов
 Александр Давыдов

Киноактёры России